Natività di Gesù

Arte 
 Natività – dipinto di Beato Angelico
 Natività – dipinto di Carlo Maratta
 Natività – dipinto di Luigi Filocamo
 Natività – dipinto di El Greco
 Natività di Gesù – dipinto di Geertgen tot Sint Jans
 Natività – dipinto di Petrus Christus 
 Natività – dipinto di Robert Campin
 Natività – dipinto del Ghirlandaio 
 Natività di Gesù – affresco di Giotto 
 Natività di Gesù – dipinto di Lattanzio Gambara 
 Natività – dipinto del Lorenzo Lotto 
 Natività – dipinto di Paolo Uccello
 Natività – dipinto di Federico Barocci
 Natività – dipinto del Parmigianino 
 Natività – dipinto di Piero della Francesca
 Natività – dipinto di Giambattista Pittoni
 Natività – dipinto di Simone dei Crocifissi
 Natività di Gesù – dipinto di Vincenzo Foppa 
 Natività mistica – dipinto di Sandro Botticelli

Pagine correlate 
 Natività di Maria (disambigua)